Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Nicolas Coutelot 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Andrea Gaudenzi (quarti di finale)
 David Nalbandian (secondo turno)
 David Sánchez (primo turno)
 José Acasuso (secondo turno)

 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Albert Montañés (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Attila Sávolt (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2001